Вулиця Петра Прокоповича — вулиця в Дарницькому районі міста Києва.
 Вулиця Петра Прокоповича (Ніжин)